Chitala är ett släkte av fiskar. Chitala ingår i familjen Notopteridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Strålfeniga fiskar
Chitala